Радостное — название населённых пунктов:

Россия 
 Радостное — село в Белогорском районе Крыма.

Украина 
 Радостное — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Радостное — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Радостное — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Радостное — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Радостное — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Радостное — посёлок, относится к Беляевскому району Одесской области
 Радостное — посёлок городского типа в Ивановском районе Одесской области.
 Радостное — село в Красиловском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Радостное избиение
 Радость